

Događaji 
 Mirom u Foniki završio je Prvi rimsko-makedonski rat, koji je trajao od 214. pr. Kr.

Rođenja

Smrti